Příjmení Einhorn nosí více osobností:
 David Einhorn
 Ede Horn, rodným jménem Ignaz Einhorn (1825, Waag-Neustadtl – 1875)
 Erich Einhorn (1928, Praha – 2006), český fotograf a publicista
 Jerzy Einhorn (1925, Częstochowa – 2000)
 Lena Einhorn (* 1954)
 Stefan Einhorn (* 1955, Stockholm)
 Milada Einhornová (1925, Praha – 2007, Praha), česká fotografka
 Nina Einhorn, rozená Rajmic (1925, Łódź – 2002, Stockholm)